O Brideville Dublin foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Dublin.

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1920